Born Free puede referirse a:

Born Free en la lengua inglesa:
 Born Free es traducible del inglés como «nacido libre», «nacida libre», «libre de nacimiento» o «libre por nacimiento». Véase Freeborn (esclavitud en Estados Unidos) y John Lilburne.

Obras literarias o artísticas:
 Born Free, novela escrita por Joy Adamson (1960), sobre la crianza de una leona;
 Born Free, película dirigida por James Hill (1966), basada en la novela;
 «Born Free», composición de John Barry y Don Black para la película;
 Born Free, serie de televisión, basada en la película;
 «Born Free», episodio de la serie de televisión Dexter (2006);
 Born Free, álbum del cantante estadounidense Kid Rock (2010);
 «Born Free», canción del cantante estadounidense Kid Rock, incluido en el álbum homónimo;
 «Born Free», sencillo de la cantante M.I.A. perteneciente al álbum /\/\ /\ Y /\ (2010).

Otros significados:
 La Fundación Born Free (en inglés, Born Free Foundation) es una organización internacional con sede en el Reino Unido, dedicada a la defensa de los derechos de los animales y a la protección de los animales salvajes.